Данг Тхи Нгок Тхинь (; 25 декабря 1959, Зуйчинь, провинция Куангнам, ДРВ) — вьетнамский государственный и партийный деятель, вице-президент Вьетнама (с 2016 года по 2021 год). На выборах в Национальное собрание Вьетнама она набрала 91,09 % голосов. С 21 сентября по 23 октября 2018 года исполняла обязанности президента Вьетнама — в связи со смертью Чан Дай Куанга, до вступления в должность Нгуен Фу Чонга.

Ссылки 
 Биография на сайте Правительства Вьетнама

Примечания 

Депутаты Национального собрания Вьетнама
Президенты Вьетнама
Члены Коммунистической партии Вьетнама
Президенты, вступившие в должность в 2018 году
Женщины-президенты
Вице-президенты